
Termin TPA ima više značenja.
 12-O-Tetradekanoilforbol-13-acetat
 Tereftalinska kiselina
 Tris(2-piridilmetil)amin
 Taurin—piruvat aminotransferaza, enzim
 T-Plasminogeni aktivator, enzim